Экстракласса 2019/2020 () — 94-й сезон чемпионата Польши, проходивший с 19 июля 2019 года по 17 мая 2020 года. Чемпионом в 14-й раз в своей истории стала Легия.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Чемпионская группа

Группа вылета

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Статистика лиги на soccerway.com

2019/2020
Польша
Спорт в Польше в 2019 году
Спорт в Польше в 2020 году
Польша 1